Sobole ist ein polnischer Ortsname:
 Sobole (Wieliczki), Ort im Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Sobollen, 1938 bis 1945 Richtenberg, Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen
 Sobole (Ulan-Majorat), Ort im Powiat Radzyński, Woiwodschaft Lublin
 Sobole (Załuski), Ort im Powiat Płoński, Woiwodschaft Masowien

Siehe auch: Krynki-Sobole